Anima del mondo – concetto filosofico
 Anima Mundi – film documentario del 1992
 Anima Mundi – romanzo di Susanna Tamaro
 Anima Mundi – album dei Dionysus del 2004
 Anima Mundi – gruppo musicale cubano
 Anima Mundi – album di Dolcenera del 2022